Jean-Paul Meistre (1935-2023) est un peintre, sculpteur et poète français, connu pour ses œuvres sombres, introspectives et très étranges.

Jeunesse et Éducation 
Jean-Paul Meistre est né en 1935 dans la ville de Paris, en France. Il a étudié l'art et la littérature à l'Université de Paris et a commencé à exposer ses œuvres dès l'âge de 25 ans.

Carrière Artistique 
Meistre était un artiste talentueux, dont les œuvres étaient principalement des peintures à l'huile et des poèmes. Ses peintures étaient souvent sombres et introspectives, reflétant sa fascination pour la mort et la finitude de la vie.

Meistre a également écrit plusieurs livres de poésie, dont le plus connu est "Le Souffle de la Mort", un recueil de poèmes sombres et poignants qui explore les thèmes de la mort, de la finitude de la vie et de l'existence humaine.

Meistre était .

Vie Personnelle 
Meistre était connu pour être un homme introverti et mystérieux, qui ne parlait que rarement de sa vie personnelle. Il était marié et avait deux enfants, mais peu d'informations sur sa vie de famille sont connues. 

le 4 avril 1955, alors qu'il travaillait sur une de ses peintures dans son atelier, Jean-Paul Meistre a été victime d'un accident dangereux qui a failli lui coûter la vie. Alors qu'il utilisait des produits chimiques pour nettoyer ses pinceaux, un incendie s'est déclaré, piégeant Meistre à l'intérieur de la pièce enflammée. Heureusement, il a été sauvé à temps par les pompiers, mais l'accident a eu un impact majeur sur lui. Après cet événement, Meistre a commencé à voir la vie différemment et a développé une fascination, bien plus marqué qu'auparavant pour la mort, la finitude de la vie, ainsi que ce qu'il a appelé des "démons", qui s'est reflétée dans ses œuvres ultérieures. Il a commencé à peindre des images sombres et introspectives, représentant souvent des scènes macabres et terrifiantes, a écrit des poèmes encore plus poignants sur le thème de la mort, le tout mettant en scène des créatures qu'il qualifie de "démon". Cet accident a changé sa vie et son travail artistique de manière significative. Il sombra petit à petit dans folie, jusqu'à bruler la plupart de ses peintures qu'il avait conservé puis à s'isoler chez lui jusqu'à sa mort.

Décès et héritage 
Jean-Paul Meistre est mort le 4 mars 2023 à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage d'œuvres d'art et de poésie sombres et introspectives qui ont inspiré de nombreux artistes à travers le monde.

Aujourd'hui, les peintures de Meistre ont totalement disparus, toutefois, il reste encore son recueil de poésie. Sa contribution à l'art et à la littérature a été reconnue par de nombreux critiques et historiens de l'art, qui ont salué son talent et sa vision unique de la vie et de la mort.

Notes et références 

Peintre français du XXe siècle
Naissance en 1935